Ледобу́р (рыболовный бур, коловорот) — устройство для бурения лунок для зимней рыбалки.

Основное преимущество ледобура перед пешнёй состоит в том, что толщина льда, прорубаемого пешнёй без значительных затрат времени и физических усилий, ограничена величиной 20—30 см. Ледобуром же можно бурить лунки во льду толщиной до 1 м за 3—5 минут. Кроме того, лунки получаются правильной цилиндрической формы, а также шум при бурении лунок значительно ниже, чем при прорубании их пешнёй, а излишний шум может отпугнуть рыбу. Существуют ручные, мото- и электроледобуры. Мотоледобуры производятся на основе лёгких механических мотобуров для грунта, которые подготавливают для лёгкого запуска двигателя в условиях низкой температуры воздуха.

Недостаток ледобура: если будет поймана очень большая рыба, то она не пролезет в лунку. Придётся брать в руки пешню, или бурить совмещённую вторую лунку, что неудобно, но необходимость в этом возникает крайне редко.

Устройство 
Состоит ледобур из следующих основных частей: коловорот, шнек и режущие ножи. Со времени своего появления конструкция ледобура постоянно совершенствовалась и имела множество разновидностей, которые, в основном, отличались устройством режущей части. В настоящее время больше всего распространены шнековые ледобуры с диаметром шнека от 70 до 250 мм.

Шнековые модели ледобуров имеют два или три ножа. Ножи могут быть прямыми (в большинстве моделей) или закруглёнными (сферическими). Сферические ножи сложнее в изготовлении и заточке, но лучше справляются с бурением как сухого, так и мокрого льда. Ледобур с прямыми ножами хорошо бурит сухой лёд, но при бурении мокрого льда требуемые на вращение рукоятки усилия значительно возрастают, может произойти заклинивание ледобура в лунке.

Наиболее широко применяемые диаметры ледобуров: в спортивном рыболовстве — 90—110 мм, в любительском — 110—150 мм. Чем меньше диаметр пробуриваемой лунки (диаметр шнека), тем легче бурить лёд, но тем меньшего размера рыбу можно извлечь через неё. На практике, для большинства рыбалок подходит ледобур диаметром 110—125 мм.

Устаревшие модели ледобуров
 Ледобур «Ложка» — режущая часть напоминает кухонную ложку. Лёд режется остро заточенными гранями. Можно вращать как направо, так и налево.
 Ледобур «Цилиндр» или «Фреза» — режущая часть имеет вид кольцевой фрезы. Во льду прорезается только узкая цилиндрическая канавка на всю толщину. Затем ледяной цилиндр в лунке длинной палкой заталкивается под лёд и можно приступать к ловле рыбы.

Ссылки 
 Время рыбалки
 Справочник начинающего рыболова

Рыболовные принадлежности